Everyday Life — восьмий студійний альбом британського рок-гурту Coldplay, виданий 22 листопада 2019 року лейблом Parlophone та Atlantic Records. Платівка складається із двох частин («Sunrise» та «Sunset»), що робить цю роботу першим подвійним альбом в історії гурту.
Це єдине з небагатьох рок-видань, які ввійшли до рейтингу 50-ти найкращих альбомів 2019 року, складеного журналом Rolling Stone. Everyday Life посів 28-му позицію.

Список пісень

Примітки 

Альбоми Atlantic Records
Альбоми Coldplay
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Parlophone